Honda Racing F1 Team je bivša momčad Formule 1 koja je bila financirana direktno iz Japana od samog proizvođača automobila Honde. Momčad je bila bazirana u Brackleyu, u Velikoj Britaniji, i koristila je postojenja bivše ekipe British American Racing, koju je Honda kupila 2005. Momčad je isprva vodio britanac Nick Fry, da bi kasnije tijekom 2007. g. u momčad stigao vrlo ugledni drugi britanac Ross Brawn, bivši tehnički direktor Ferrarija koji stoji iza sedam Schumacherovih naslova svjetskog prvaka u Formuli 1 kojim je nijemac postao biti najuspješniji vozač u povijesti. Sezone 2007. i 2008. g. su bile apsolutno poražavajuće za Hondinu ekipu i u Rossu Brawnu su vidjeli spasitelja.

Tijekom natjecateljske 2008. godine momčad je naporno radila na novom projektu za 2009. koji je bio u potpunosti samostalno osmislio Ross Brawn da bi krajem te iste godine uslijedio šok. Honda je unotač recesijskoj godini i globalnoj ekonomskoj krizi u svijetu morala zatvoriti sve svoje račune i prekinuti financirati i održavati skupu F1 ekipu. Ross Brawn je par mjeseci kasnije tijekom zimske stanke sam preuzeo ekipu i nazvao ju Brawn GP sklopio posao s Mercedesom, ugradio njihove motore i pomeo konkurenciju prvim dijelom sezone 2009. da bi na kraju osvojio i oba naslova svjetskog prvaka s momčadi koja je uspjeh ostvarila u svojoj prvoj debitantskoj sezoni što je najveće postignuće u povijesti F1 natjecanja.

Potpuni popis rezultata u Formuli 1
(legenda) (Utrke označene debelim slovima označavaju najbolju startnu poziciju, dok utrke označene kosim slovima označavaju najbrži krug utrke)

Honda kao dobavljač motora

Vanjske poveznice 
 Honda - Stats F1

Momčadi Formule 1
Honda